Bundesliga 2009/2010 - 63. rozgrywki o tytuł mistrza Niemiec i 44 sezon Bundesligi, zostały poprzedzone meczem o Superpuchar Niemiec pomiędzy THW Kiel a HSV Hamburg. Mecz odbył się 1 września 2009 r. HSV (w składzie z Krzysztofem i Marcinem Lijewskimi) zdobył LoS Superpuchar, wygrywając z Kilonią 35:28. W sezonie 2009/2010 uczestniczyło 18 drużyn. Rozgrywki ligowe zostały zainaugurowane, 2 września 2009 r. przez drużyny Frisch Auf Göppingen i SG Flensburg-Handewitt, a zakończone 5 czerwca 2010 r. W roli beniaminka występują: HSG Düsseldorf, TuS Nettelstedt-Lubeka i TSV Hanower-Burgdorf. Mistrzem Niemiec została drużyna THW Kiel.
TSV GWD Minden i HSG Düsseldorf zostały zdegradowane do 1.Bundesligi. Królem strzelców sezonu 2009/2010 został Hans Lindberg, który zdobył 255 bramek w 34 meczach, w tym 133 z rzutów karnych.

Uczestnicy 
 THW Kiel
 TBV Lemgo
 HSV Hamburg
 HBW Balingen-Weilstetten
 Füchse Berlin
 TuS Nettelstedt-Lubeka
 SG Flensburg-Handewitt
 Frisch Auf! Göppingen
 TV Großwallstadt
 VfL Gummersbach
 SC Magdeburg
 MT Melsungen
 TSV GWD Minden
 HSG Düsseldorf
 TSV Hanower-Burgdorf
 Rhein-Neckar Löwen
 HSG Wetzlar
 TSV Bayer Dormagen

LoS Superpuchar Niemiec  
1 września 2009

Rozgrywki

1 Kolejka 
2 września 2009

4 września 2009

5 września 2009

6 września 2009

10 września 2009

2 Kolejka 
8 września 2009

11 września 2009

12 września 2009

13 września 2009

3 Kolejka 
18 września 2009

19 września 2009

20 września 2009

4 Kolejka 
25 września 2009

26 września 2009

27 września 2009

25 listopada 2009

5 Kolejka 
30 września 2009

2 października 2009

3 października 2009

4 października 2009

7 października 2009

6 Kolejka 
6 października 2009

7 października 2009

10 października 2009

11 października 2009

7 Kolejka 
13 października 2009

14 października 2009

16 października 2009

17 października 2009

18 października 2009

8 Kolejka 
24 października 2009

25 października 2009

4 listopada 2009

9 Kolejka 
3 listopada 2009

4 listopada 2009

6 listopada 2009

7 listopada 2009

8 listopada 2009

10 listopada 2009

10 Kolejka 
10 listopada 2009

11 listopada 2009

14 listopada 2009
{| cellspacing=0 width=100% style=background:#ffffff
|-
|width=22% align=right|TuS Nettelstedt-Lubeka''
|align=center width=22%|27:25 (13:10)
|width=22%|HSG Düsseldorf
|}15 listopada 2009 11 Kolejka 17 listopada 200918 listopada 200921 listopada 200922 listopada 200924 listopada 2009 12 Kolejka 24 listopada 200925 listopada 200927 listopada 200928 listopada 200929 listopada 20098 grudnia 2009 13 Kolejka 4 grudnia 20095 grudnia 20096 grudnia 2009 14 Kolejka 28 listopada 20099 grudnia 200911 grudnia 200912 grudnia 200913 grudnia 2009 15 Kolejka 18 grudnia 200919 grudnia 200920 grudnia 2009 16 Kolejka 22 grudnia 200923 grudnia 2009 17 Kolejka 26 grudnia 200927 grudnia 2009 18 Kolejka 29 grudnia 200930 grudnia 2009 19 Kolejka 7 lutego 20109 lutego 201010 lutego 201012 lutego 201013 lutego 201014 lutego 201024 lutego 201014 marca 2010 20 Kolejka 17 lutego 201019 lutego 201020 lutego 201021 lutego 201024 lutego 2010 21 Kolejka 23 lutego 201024 lutego 201026 lutego 201027 lutego 201028 lutego 201010 marca 2010 22 Kolejka 2 marca 20103 marca 20104 marca 20106 marca 20107 marca 20109 marca 2010 23 Kolejka 14 lutego 20103 marca 201010 marca 201011 marca 201012 marca 201013 marca 201014 marca 2010 24 Kolejka 19 marca 201020 marca 201021 marca 20107 kwietnia 2010 25 Kolejka 23 marca 201024 marca 201028 marca 2010 26 Kolejka 30 marca 201031 marca 20101 kwietnia 20103 kwietnia 20105 kwietnia 2010 27 Kolejka 20 kwietnia 201021 kwietnia 201024 kwietnia 201025 kwietnia 2010 28 Kolejka 10 marca 201028 kwietnia 20101 maja 20102 maja 20104 maja 20105 maja 2010 29 Kolejka 6 maja 20108 maja 20109 maja 2010 30 Kolejka 11 maja 201012 maja 2010 31 Kolejka 14 maja 201015 maja 201016 maja 2010 32 Kolejka 19 maja 201021 maja 201022 maja 201023 maja 201024 maja 20102 czerwca 2010 33 Kolejka 19 maja 201025 maja 201028 maja 201029 maja 201030 maja 20102 czerwca 2010 34 Kolejka 5 czerwca 2010 Tabela 

 

 Statystyki 
 Najlepsi strzelcy 

 All Star Game 6 czerwca 2010''' Berlin

Skład drużyny gwiazd

Skład reprezentacji Niemiec

Inne 
W sezonie 2009/2010 w Bundeslidze występują także polscy piłkarze ręczni:
 Adam Weiner – Frisch Auf! Göppingen
 Michał Kubisztal – Füchse Berlin
 Bartłomiej Jaszka – Füchse Berlin
 Marcin Lijewski – HSV Hamburg
 Krzysztof Lijewski – HSV Hamburg
 Grzegorz Tkaczyk – Rhein-Neckar Löwen
 Karol Bielecki – Rhein-Neckar Löwen
 Sławomir Szmal – Rhein-Neckar Löwen
 Bartosz Jurecki – SC Magdeburg
 Maciej Dmytruszyński – TSV Bayer Dormagen
 Jacek Będzikowski – TSV Hannover-Burgdorf
 Artur Siódmiak – TuS Nettelstedt-Lübbecke
 Michał Jurecki – TuS Nettelstedt-Lübbecke
 Damian Wleklak – TSV GWD Minden

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona ligi 

2009 w piłce ręcznej
2010 w piłce ręcznej
Pierwszy poziom rozgrywek piłki ręcznej w Niemczech